Амальфита́но (Amalfitano) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  — итальянский сценический дизайнер.
  (род. 1934) — бывший американский тренер по бейсболу и спортивный манаджер.
 Амальфитано, Морган (род. 1985) — французский футболист, игрок клуба «Лилль».
 Амальфитано, Ромен (род. 1989) — французский футболист.
 Амальфитано — название жителей города Амальфи в Италии.